Макаронник:
 Макаронники — разговорное название итальянцев, см. статью Викисловаря «макаронник».
 Макаронник (блюдо)